Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie